Der Begriff Pulldown bezeichnet

 in der Biologie ein Verfahren zur Isolation von Proteinen, siehe Pulldown-Assay
 im User Interface Design eine spezielle Art von Menü, siehe Pull-down-Menü
 in der Elektrotechnik einen (relativ hochohmigen) elektrischen Widerstand, der eine Signalleitung mit dem niedrigeren Spannungs-Potenzial verbindet, siehe Pulldown-Widerstand
 ein Verfahren zur Erzeugung eines Fernsehsignals aus vorhandenem (analogen) Filmmaterial, siehe Pull-up, 2:2-Pull-down, 3:2-Pull-down, Telecine, Deinterlacing